Franz Ferdinand Eiffe ist der Name folgender Personen:

* Franz Ferdinand Eiffe (Politiker, 1825) (1825–1875), deutscher Kaufmann und Politiker, MdHB und Senator
 Franz Ferdinand Eiffe (Politiker, 1860) (1860–1941), deutscher Kaufmann und Politiker, MdHB